Personen
 Brian McGuire (1945-1977), Australisch autocoureur
 Dorothy McGuire (1916-2001), Amerikaans actrice
 Edith McGuire (1944), Amerikaans atlete
 Edward McGuire (1948), Schots componist
 Evan McGuire (1995), Iers atleet en acteur
 Manus McGuire, Iers violist
 Maeve McGuire (1937), Amerikaans actrice
 Seamus McGuire, Iers violist

 Overig
 McGuire Air Force Base, een vliegbasis in de Verenigde Staten
 McGuire Center for Lepidoptera and Biodiversity, museum in Florida
 McGuire (Formule 1), een Formule 1 raceteam
 Lizzie McGuire, een Amerikaanse komedieserie

Zie ook
 Maguire (doorverwijspagina)